Agricultural Bank steht für folgende Landwirtschaftsbanken:

 Agricultural Bank of China
 Agricultural Bank of Namibia